Правовые акты регулирующие местничество — правовая, законодательная база института местничества, с возможной полнотой, на основе, как сохранившихся актов, так и упоминаний о них в делопроизводстве, применявшиеся, но не сохранившиеся в документах до наших дней. Глубокое исследование института местничества не может быть эффективным без сбора и систематизации правовых актов, которым государство постоянно модернизировало местнические отношения, по сколько они не были косной, застывшей системой. Сложилось мнение, что местничество не имело официального оформления, поскольку отсутствовали выработанные юридические нормы, закрепляющие сословия права и привилегии этих групп. Однако целый ряд таких юридических норм все же имелся и система местничества подвергалась весьма жёсткому регламентированию. В общей сложности известны около 30 положений, свидетельствующих о постоянной регламентации института местничества.

Можно, в частности, отметить пять периодов законодательной активности государства по отношению к институту местничества:

 Реформы временной Избранной рада 1550-х годов — составление Государева родословца, Государева разряда, Приговора о местничестве 1550 г.
 Период правления Бориса Годунова (1580-е гг. — начало XVII века), с актами, упрочивавшими сложившиеся местнические отношения, Положения о запрещении счёта родословных и не родословных людей, о безместье письменных голов, о старшинстве полков, а также развитие Приговора 1550 г.
 Реставрационная эпоха после Смуты (1617—1622), подтверждение в 1620 году Приговора 1550 г. Указы о запрещении местничества на дипломатической службе, о безместии при сказывании чина и о порядке посылки с наградой, о не учёте случаев за время Смуты.
 Время социального конфликта конца 1640-х гг., вызвавшие акты, связанные с местничеством в ранее мало затронутых сферах — Указы о барабанщиках, объезжих головах, о службе в приказах.
 Период (1670—1682), цикл указов и приговоров (1679—1682) о запрете местничества в крестных ходах, в войсках, для дьяков и полной отмены местничества.

Историкам не удалось найти какого-либо официального сборника актов по местничеству, никакой «указной книги» с данными актами для разрядных дьяков. В перечень включены выявленные правовые местнические акты, сохранившиеся в подлинниках, делопроизводственных книгах и частных архивах.

Список правовых актов

См. также 
 Местничество

Примечания

Литература 
 М. Я. Волков. Об отмене местничества в России.//ИСССР. 1977 г. № 2.
 Н. П. Загостин. История права Московского государства. Т. II. Казань. 1879 г.
 А. А. Зимин. Источники по истории местничества в XV — первой половине XVI века. М. 1969 г.
 К. В. Петров. Местничество в России во второй половине XVI и XVII веков. //Учёные записки юридического факультета С-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Вып. 3. Спб. 1997 г. Вып. 4. Спб. 1999 г.
 Ю. М. Эскин. Очерки истории местничества в России XVI—XVII веков. Н.ред. А. Б. Каменский. РГАДА. — М. Изд. Квадрига. 2009 г. стр. ISBN 978-5-904162-06-1.

Местничество